Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге
 Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь в Москве
 Смольный Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге
 Сретенский Новодевичий монастырь в Переславле-Залесском
 Яранский Владимирский Новодевичий монастырь в Яранске Кировской области